Krutzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Krutzsch (1867–1919), deutscher Architekt
 Hermann Krutzsch (1819–1896), deutscher Geologe, Mineraloge
 Karl Leberecht Krutzsch (1772–1852), deutscher Forst- und Agrarwissenschaftler
 Wilfried Krutzsch (* 1928), deutscher Paläobotaniker und Palynologe

Siehe auch:
 Grutsch